Guarapiranga (bairro de São Paulo), no Brasil 
 Guarapiranga (Ribeirão Bonito), no Brasil 
 Represa de Guarapiranga, no Brasil 
 Antigo nome de Alto Rio Doce, no estado de Minas Gerais, Brasil 

Desambiguações de topônimos